A Silver Star az alábbi dolgokat jelentheti:
 Silver Star, egy Amtrak vasúti járat az Amerikai Egyesült Államokban;
 Silver Star, egy amerikai katonai kitüntetés;
 Silver Star, egy város Kanadában.